Le Seuil perceptif peut signifier:
 en psychologie, condition minimum de présentation qui marque le début de la perception
 en acoustique, le niveau sonore minimum de perception d'un son (Voir Psychoacoustique)

Notes et références